En el universo de Star Wars, un Lekku es un tipo de tentáculo de la especie de los Twilek, la cual significa literalmente "Lekku Gemelos". Los Lekku, servían para comunicarse según la forma en que los moviesen y también se percibían olores por medio de ellos. Entre los Twilek más destacados hallamos a: Aayla Secura, Lyn Me, Lunae Minx, Orn Free Taa, Ayy Vida, Bib Fortuna, Oola, Mission Vao y Jor Drakas.

Star Wars